Geografia:
 Babe – miejscowość i gmina w Portugalii

Muzyka:
 Babe – holenderski zespół muzyczny
 Babe – singiel zespołu Styx
 Babe – singel zespołu Sugarland

Osoby noszące imię Babe:
 Babe – imię męskie i żeńskie
 Babe Ruth – amerykański zawodowy baseballista
 Babe Stapp – amerykański kierowca wyścigowy
 Babe Zaharias – amerykańska lekkoatletka (medalistka olimpijska) i wszechstronna sportsmenka

Kino:
 Babe – amerykański film z 1992
 Babe – świnka z klasą – amerykańsko-australijski film z 1995
 Babe: Świnka w mieście – amerykańsko-australijski film z 1998
 Babe Carey – postać z amerykańskiej opery mydlanej Wszystkie moje dzieci

Inne:
 Babe Ruth Award – nagroda nadawana corocznie w Major League Baseball

Zobacz też 
 
 Baabe
 Bebe (ujednoznacznienie)